Plaats in Indonesië
 Oesena (Amarasi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Oesena (Miomaffo Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara